Jonas Sture Oredsson (numera Falk), född 11 september 1972 i Sundbyberg, är en svensk bankrånare.

Bakgrund 
Oredsson är uppvuxen i Stockholm och kom tidigt i kontakt med personer i kriminella kretsar. Föräldrarna valde därför att flytta från Stockholm till Munka-Ljungby i Skåne för att ge sonen en bättre uppväxtmiljö, vilket dock inte gav önskat resultat. Vid 17 års ålder dömdes Oredsson 1989 till fängelse för grov stöld.

Brottslig bana 
Den 3 januari 1992 rånade han med en kumpan ett postkontor i Kristianstad, där bytet blev 60 000 kronor. Oredsson greps och dömdes till tre års fängelse. Under en permission i början av 1993 rånade han sparbanken i Östra Ljungby. Han greps igen, men i slutet av mars 1993 fritogs han från Hällbyanstalten av en person med ett avsågat hagelgevär. En vecka senare rånade de två sparbanken i Nykvarn på 2,5 miljoner kronor. Han reste sedan utomlands men kunde gripas på nytt.

I juli 1994 hade han avtjänat sitt fängelsestraff och i september samma år rånade han med en kumpan SE-bankens kontor i Järna på 475 000 kronor. I maj 1995 dömdes Oredsson för de tre bankrånen till sju års fängelse. Oredsson överklagade domen till hovrätten, men vid hovrättsförhandlingen blev han fritagen av en man på motorcykel. Tre veckor senare deltog Oredsson när Sparbanken och Handelsbanken i Gustavsberg rånades. Oredsson kunde gripas en tid därefter och dömdes till ytterligare fem års fängelse.

Det mest spektakulära fritagandet skedde i samband med en permission i januari 2001. Tillsammans med tre vårdare valde Oredsson att besöka en bilaffär i Nyköping. På väg ut från bilhallen fritogs han, under vapenhot mot de obeväpnade kriminalvårdarna, av en man i en Saab 9000. Flykten varade den gången i elva dagar, och när han greps fick polisen även fast en man som varit efterlyst för ett mord i Eskilstuna 1996.

Efter frisläppandet senhösten 2004 stod Oredsson under övervakning inom ramen för polisens aktionsgrupp NOVA mot grov brottslighet, men det dröjde bara drygt ett halvår innan man grep honom efter en biljakt i norra Stockholm. Oredsson misstänktes för brott, men polisutredningen lades så småningom ner. Under påföljande år höll Oredsson, som vid det här laget bytt efternamn till Falk, en låg profil utåt. Under tiden misstänktes han av polisen för att vara aktiv i en stor narkotikaliga med förgreningar i hela Europa; i oktober 2010 greps han i Colombia misstänkt för anstiftan till grovt narkotikabrott. Efter cirka ett år blev han utvisad från Colombia och förd till Sverige. Utvisningen möjliggjorde en senare eventuell vidare utlämning till tredje land. Polisutredningen påstod att Oredsson var huvudman i en kokainliga som omsatt hundratals miljoner kronor. Han dömdes i Stockholms tingsrätt den 8 mars 2013 till 18 års fängelse för grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling samt försök till ytterligare brott med samma rubricering. Påföljden är kopplad till hans tidigare brott, vilkas påföljder han inte avtjänat. Oredsson och några av de övriga i målet inblandade överklagade tingsrättsdomen och förhandlingar vidtog i hovrätten våren/sommaren 2013.

Den 27 maj 2014 släpptes Oredsson på fri fot från häktet efter 3,5 år i väntan på hovrättens dom. Den 28 maj 2014, mindre än 36 timmar efter att Oredsson hade släppts från häktet, greps han av Stockholmspolisen på Götgatan i Stockholm. Vid gripandet var även hans advokat Tobias Enochson och ytterligare en person närvarande. Gripandet var grundat på en internationell efterlysning för ekonomisk brottslighet och skattebrott i Spanien. Den 30 maj 2014 spekulerades det i om han kunde bli utlämnad till USA. Den 26 juni 2014 frikändes Oredsson i Svea hovrätt från misstanken om grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling. Tingsrätten har fattat beslut om att utlämning till Spanien kan ske för de brott som ej är prövade i svensk domstol. Oredsson har överklagat detta beslut till hovrätten.

Jonas Falk har totalt beviljats strax över 3 miljoner kronor i skadestånd av svenska staten för att han satt häktad i tre år och fem månader under utredningen av det så kallade "Playa-målet". Motiveringen från Stockholms tingsrätt är bl.a. det lidande han utsatts för under häktningen.

Källor

Externa länkar 
Ny dom mot Jonas Oredsson. Läst 15 april 2021.
 Ny artikel om Jonas Oredsson i DN, läst 4 juni 2018

Svenska bankrånare
Män
Födda 1972
Levande personer
Personer från Sundbybergs kommun